Освін (король Дейри) (*ÞOswine, Oswin, Osuine, д/н —20 серпня 651) — король Дейри у 644—651 роках. 
 Освін (король Кенту), Освін (*Oswine, д/н —бл. 690) — король Кенту у 687—690 роках. 
 Клара Освін Освальд, Клара Освальд () — персонаж британського науково-фантастичного серіалу «Доктор Хто», зіграний акторкою Дженною Коулман.